

Anno 
 569 o 569 a.C.

Codici 
 569 – Codice che designa l'Osservatorio dell'Università di Helsinki, in Finlandia

Matematica 
 569 – numero